

Мочалище — селище, Звениговський район, Марій Ел
 Мочалище — присілок, Селіжаровський район, Тверська область

Мочалище — село, Ніжинський район, Чернігівська область